Isla Santa Catalina – meksykańska wyspa
 Isla Santa Catalina – kolumbijska wyspa
 Isla de Santa Catalina – hiszpańska wyspa

Zobacz też 
 Catalina Island (hiszp. Isla Santa Catalina) – kalifornijska wyspa